

Holandia 
1 gmina:
 Wisch

Niemcy 
2 gminy:
 Wisch – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön
 Wisch – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Nordfriesland